Alex Brundle (1990), Brits autocoureur
 Martin Brundle (1959), Brits autocoureur en sportcommentator